Liga de Fútbol Profesional puede referirse a:

La Liga Nacional de Fútbol Profesional de España.
La Liga francesa de fútbol, en francés Ligue de Football Professionnel.
La Liga de Fútbol de Argentina.
La LFPB de Bolivia.
La LigaPro de Ecuador.
La Liga de Fútbol del Perú